Patkai bezeichnet:
 Patkai, Gebirge in Indien und Myanmar

Patkai ist der Familienname folgender Personen:
 Ervin Patkaï (* 1937), ungarischer Bildhauer
 Máté Pátkai (* 1988), ungarischer Fußballspieler